Resultats del Gran Premi de Bèlgica de Fórmula 1 disputat la temporada 1988 al circuit de Spa-Francorchamps el 28 d'agost del 1988.

Resultats

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 53. 718 

 Volta ràpida: Gerhard Berger 2' 00. 772 (a la volta 10)

Referències 
 

Bèlgica
1988